«Тайные самогонщики», или «Самогонщики» () — фильм финского производства, снятый в 1907 году. Первый игровой фильм, снятый в Финляндии.

Как сам фильм, так и его сценарий считаются утраченными.

Работа над фильмом 
Фильм снят по сценарию, выбранному на конкурсе, который проводился студией «Ателье Аполлон». Студия принадлежала Карлу Эмилю Стольбергу. Он считается отцом финского кино. Конкурс выиграл некто «J. V-s». Существуют предположения, что под этим псевдонимом скрывается сам Стольберг, либо это — какой-нибудь местный «шериф». Режиссёром фильма стал друг Стольберга, Луи Спаррэ.

Сюжет 
Два местных мужика делают самогон, напиваются, играют в карты и дерутся. В конечном итоге их забирает полиция.

Примечания

Ссылки 
 

Утерянные фильмы
Немые фильмы Финляндии
Фильмы Финляндии 1907 года
Чёрно-белые фильмы Финляндии